Химик — специалист в области химии.

Спорт

Спортивные клубы

Футбольные

Ныне именующиеся 
  «Химик» (Светлогорск)
  «Химик» (Апатиты)
  «Химик» (Белореченск)
  «Химик» (Дзержинск)
  «Химик» (Коряжма)
  «Химик» (Сланцы)
  «Химик» (Усолье-Сибирское)
  «Химик» (Красноперекопск)
  «Химик» (Северодонецк)
  «Химик» (Кара-Балта)
  «Химик» (Новомосковск)
  «Химик-Август» (Вурнары)
  «Химик-Россошь» (Россошь)

Ранее именовавшиеся 
  «Хазар» (Сумгаит) (1963—1964)
  «Днепр» (Могилёв) (1960—1963)
  «Неман» (Гродно) (1972—1992)
   (Димитровград) (1962—1967)
  «Аксу» (Степногорск) (1969—1995, 1999—2005)
  «Тараз» (Тараз) (1975—1991)
  «Тобол» (Кустанай) (1992—1994)
  «Кара-Балта» (Кара-Балта) (1968 и др.)
   (Беловодское) (2011—2012)
  «Аусеклис» (Даугавпилс) (1973—1984)
   (Даугавпилс) (1990—1999)
  «Балаково» (Балаково) (1966—1968)
  «Данков» (Данков) (1993—2008)
  «Березники» (Березники) (1958—1991)
  «Знамя труда-2» (Орехово-Зуево) (до 1948, 1951—1956, 1973—2000, 2002—2008, а в 2001 — «Химик-Спартак»)
  «Кимёгар» (Алмалык) (1990)
  «Кимёгар» (Чирчик) (1953—1970)
  «Кузбасс» (Кемерово) (1948—1949, 1958—1965)
  «Булат» (Череповец) (1989—1990)
  «Шинник» (Ярославль) (1957—1960)
  «Юрматы» (Салават) (1963—1967, 1972)
  «Полесье» (Житомир) (1992—1997)
  «Прометей» (Днепродзержинск) (1953—1961)

Прекратившие существование 
  «Химик» (Белореченск) (1989—2002)
  «Химик» (Клин)
  «Химик» (Мелеуз) (1993—?)
  «Химик» (Москва)
  «Химик» (Невинномысск) (1960-е)
  «Химик» (Семилуки) (1980-е—1990, ?)
  «Химик» (Тольятти) (1964—1969, до 1969 наз. «Труд»)
  «Химик» (Уварово) (1992—?)

Хоккейные 
  «Химик» (Новополоцк)
  «Химик» (Воскресенск)
  «Атлант» (Мытищи) (2005—2008 — «Химик» Московская область)

Ранее именовавшиеся 
  «Рязань» (Рязань) (1963—1965)

Баскетбольные 
  «Химик» (Южное)

Волейбольные 
  «Химик» (Южное)

Регбийные 
  «Химик» (Дзержинск)

Мини-футбольные 
  «Химик» (Кустанай)

Стадионы

Прочее 
 «Химик» — телевизионный сериал 2010 года.
 «Химик» — советский большой морской охотник проекта 122А.
 Химик — прозвище спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом или бодибилдингом, потребляющий допинг (главным образом, стероиды).
 «Химик» — роман американской писательница Стефани Майер, вышедший в 2016 году.

Топоним 
 Химик — посёлок в Омутинском районе Кировской области.